(1813-1870), ethnographe hongrois
  (1899-1983), peintre et orfèvre hongrois
  (1991-), joueur d'échecs hongrois